Sigma Software — шведская компания украинского происхождения по разработке программного обеспечения и ИТ- консалтинга.

История 
В 2002 году Валерий Красовский, Владимир Бек, Дмитрий Вартанян и Владимир Чирва основали в Харькове компанию под названием Eclipse Software Programming (Eclipse SP). В 2006 году она присоединилась к Sigma Group,. В 2014 году название было изменено на Sigma Software. Компания, по собственным сообщениям, имеет региональные офисы в ряде стран, таких как Польше, США, Швеции, Австрии, Великобритании, Австралии и Канаде.

Корпоративная деятельность 
Sigma Software- член Комитета по вопросам ИТ Европейской ассоциации бизнеса. Компания является членом программы TEMPUS.

Деятельность со стартапами 
В 2018—2019 году компания Sigma Software инвестировала в несколько собственных продуктов среди которых: компания-разработчик продуктов по кибербезопасности Clean.io, которая стала стартапом года в Балтиморе и привлекла 5000000 долларов США инвестиций.

Примечания 

Производители программного обеспечения Украины
Компании, основанные в 2002 году

Ссылки 
 Sigma Software — Официальный сайт